A Prism kifejezés több számítástechnikai eszköz nevében előfordul:

Számítástechnika, hardver, szoftver 
 Apollo PRISM, párhuzamos RISC processzor az Apollo cégtől
 DEC Prism, a DEC RISC processzortervezete
 SGI Prism, a Silicon Graphics vizualizációs munkaállomása

 Prism Kikaku, a Nippon Ichi Software szoftvergyártó cég korábbi neve
 Nokia  7500 Prism, mobiltelefon

Egyéb 
 prizma – optikai eszköz
 Prism - Katy Perry amerikai énekesnő albuma